Jacobus van der Kloes (1730-1821), Nederlandse architect
Jacobus Alida van der Kloes (1845-1935), Nederlandse architect